Sublet est un terme qui peut désigner :

Patronyme 

 Alessandra Sublet (1976-), animatrice de radio et de télévision française ;
 Antoine Sublet (1821-1897), peintre français ;
 Armand-Gaston Sublet d'Heudicourt (mort en 1710), religieux français, évêque d'Évreux ;
 François Sublet des Noyers (v. 1588-1645), homme politique français, ministre de Louis XIII ;
 Marie-Josèphe Sublet (1936-), femme politique française.

Divers 
 Sublet, film espagnol de 1992 ;
 Sublet, film israélien de 2020 ;
 le Sublet, poisson méditerranéen de la famille des Labridae.

Patronyme savoyard